Влади́мир Леони́дович Бы́ков (26 ноября 1932 — 18 октября 2013) — советский дипломат.

Биография 
Окончил МГИМО (1957). Кандидат исторических наук. На дипломатической работе с 1957 года.
 В 1957—1972 годах — сотрудник посольств СССР в Польше, США, генконсульства СССР в Сан-Франциско, центрального аппарата МИД СССР.
 В 1972—1974 годах — первый секретарь, советник Посольства СССР в США.
 В 1974—1976 годах — заместитель постоянного представителя СССР при ЮНЕСКО в Париже.
 В 1976—1978 годах — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 В 1978—1984 годах — советник-посланник Посольства СССР в Великобритании.
 С 23 мая 1984 по 22 июня 1987 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Новой Зеландии и по совместительству — в Тонга и Западном Самоа.

Дипломатический ранг 
Чрезвычайный и полномочный посол.

Награды 
 Медаль «В память 850-летия Москвы».
 Медаль «Ветеран труда».

Примечания

Ссылки 
 Сообщение МИД России «О кончине Быкова В.Л.»

Литература 
 «Дипломатический словарь» под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986. — Т. 1, с. 164.

Выпускники МГИМО
Послы СССР в Новой Зеландии
Послы СССР в Тонге
Послы СССР в Западном Самоа